Distretto di Petaling – distretto della Malaysia
 Petaling Jaya – città della Malaysia